Plainview Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Plainview Township (Kansas)
 Plainview Township (Minnesota)
 Plainview Township (North Dakota)
 Plainview Township (South Dakota)